Карлсбад се може односити на

 Карлсбад (Баден), град у немачкој савезној држави Баден-Виртемберг
 Карлсбад (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Карлсбад (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Карлсбад (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Карлсбад (Чешка)